

События 
 28 января коронован Карл III, король Франции
 Новый патриарх Константинополя — Антоний II
 Новое завоевание Саморы христианами.
 893—927 — царь Болгарии Симеон I Великий
 23 марта — землетрясение близ города Ардебиль в Северо-Западном Иране — около 150 тыс.человек погибли.

Родились 
 Людовик IV Дитя

Скончались 
 Ахмед Тайфур (Ахмед ибн Абу Тахир Тайфур), первый историк Багдада.
 Баграт I (царь Абхазии)
 Стефан I — патриарх Константинопольский

Примечания

См. также